Жак Гордон (; 7 марта 1899 (по другим данным — 1897),  — 15 сентября 1948, , штат Коннектикут) — американский скрипач российского происхождения.

Биография 
Начал выступать с концертами в девятилетнем возрасте, в 1913 г. лет совершил европейское турне. С 1914 г. жил в США, концертировал, учился у Франца Кнайзеля.

С 1916 г. первая скрипка Беркширского струнного квартета. В 1921 г. основал собственный Струнный квартет Гордона. В том же году стал концертмейстером Чикагского симфонического оркестра — самым молодым в истории коллектива. В 1930 г. гастрольная программа квартета Гордона стала настолько насыщенной, что Гордону пришлось отказаться от работы в оркестре. Одновременно он основал в Фоллс-Виллидж (штат Коннектикут) летнюю музыкальную школу Music Mountain, посвящённую преимущественно камерному ансамблю. В 1936—1938 гг. Гордон был музыкальным руководителем Хартфордского симфонического оркестра. С 1941 г. он преподавал в Истменовской школе музыки, под патронат которой перешёл и его квартет, состав которого оставался довольно нестабильным (вторую скрипку некоторое время играл Уильям Новински). После смерти Гордона его коллекция нот, состоящая преимущественно из произведений для струнных ансамблей, перешла в распоряжение Рочестерского университета.

Известен эпизод во время Великой Депрессии, когда Гордон, желая проверить, сохраняет ли серьёзное искусство притягательную силу, вышел играть на улицу под видом бродячего скрипача и собрал $5.61. Спустя более чем 70 лет этот эксперимент был повторён Джошуа Беллом.

Примечания 

Скрипачи США
Академические музыканты США